mythologisch figuur, zie Dryas (mythologie)
plantengeslacht, zie Dryas (plant)
vlindergeslacht met één soort, zie oranje passiebloemvlinder (Dryas julia)
een tijdperk, zie Dryas-stadiaal
Dryasmeerkat